

Geografia 
 Amazonas – stato del Brasile.
 Amazonas – regione del Perù.
 Amazonas – stato del Venezuela.
 Dipartimento di Amazonas – dipartimento della Colombia.
 Amazonas – nome internazionale del Rio delle Amazzoni.

Musica 
 Amazonas – album di Cal Tjader del 1976.
 Amazonas – album de El Pasador del 1976.
 Amazonas – singolo de El Pasador del 1976.

Altro 
 Amazonas –  movimento della Capoeira

Pagine correlate
Amazzoni (disambigua)
Amazzone (disambigua)